Сезон 2019 года — 24-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 22-й подряд, в котором команда приняла старт в Высшей лиге системы футбольных лиг Беларуси.

Сезон для команды начался в феврале матчами с лондонским Арсеналом в 1/16 Лиги Европы УЕФА, а завершился 1 декабря.

Борисовчане приняли участие в матче за Суперкубок Беларуси, летом стартовали в Лиге чемпионов, а также традиционно выступали в национальном Кубке.

Состав и статистика игроков

Форма 
Поставщиком формы остался известный немецкий брэнд Adidas. Новая форма была представлена 16 марта . Титульный спонсор — Минский тракторный завод. Белорусская страховая компания «Белгосстрах» ещё один основной партнёр команды - её название нанесено на обратной стороне игровых маек, над фамилиями игроков.
Домашний комплект формы: жёлтые майки и трусы с текстурой на груди, а также с синими фирменными для Adidas полосами и надписью Belarus красного цвета. Гостевой комплект — сине-голубой с жёлтыми полосами и надписью Belarus белого цвета. Фамилии игроков выполнены на белорусском языке.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2018/19

Своё выступление в розыгрыше Лиги Европы УЕФА 2018/19 борисовчане начали осенью 2018 года. Заняв 2-е место в Группе L, они пробились в 1/16 финала.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2018.

Время начала матчей:Белорусское стандартное время (BST)

1/16 финала 

БАТЭ выбыл из турнира, проиграв с общим счётом 1:3.

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2019

В первом матче сезона борисовчане в 10-й раз сыграли в матче за Суперкубок Беларуси. Соперником чемпиона Беларуси 2018 года, как и год назад, стал ФК Динамо-Брест - обладатель национального Кубка.

Кубок Беларуси 2018/2019 
См. также: Кубок Беларуси 2018/19

Борисовчане стартовали в розыгрыше Кубка Беларуси 2018/19 годов летом 2018 года. На стадии 1/16 финала в дополнительное время был обыгран минский Энергетик-БГУ, в 1/8 финала - ФК Городея, в серии послематчевых пенальти.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2018.

1/4 финала 

БАТЭ выбыл из турнира, проиграв с общим счётом 1:2.

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2019

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Высшая лига. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Кубок Беларуси 2019/2020 
См. также: Кубок Беларуси 2019/20

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал ФК Динамо-Минск.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2020.

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2019/20

Квалификация 
Первый квалификационный раунд

БАТЭ прошёл во второй раунд, победив с общим счётом 3:2

Второй квалификационный раунд

БАТЭ выбыл из турнира, проиграв с общим счётом 2:3 и продолжил выступление в Лиге Европы

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2019/20

Третий квалификационный раунд

БАТЭ прошёл в раунд Плей-офф, победив с общим счётом 2:1

Плей-офф

БАТЭ выбыл из турнира, проиграв с общим счётом 2:3.

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.
*Еще 3 гола - техническая победа над минским «Торпедо»

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Примечания

Ссылки 

2019
БАТЭ